Skibsnavnet Ocean har været benyttet i både Frankrig (Océan), Storbritannien og USA. Betydningen er den samme som på dansk.

Den franske flåde har haft seks skibe med navnet Océan.

 Linjeskibet Océan, søsat i 1756. Førte 80 kanoner. Blev ødelagt af englænderne under slaget ved Lagos i 1759.
 Linjeskibet Océan, søsat i 1790. Førte 118 kanoner. Hed oprindeligt États de Bourgogne, derpå Côte d'Or, så Montagne og efter at have heddet Peuple i en måneds tid, fik det i juni 1795 navnet Océan. Ombygget i 1850 og var flydende batteri fra 1851. Kanonerne blev fjernet i 1854 og skibet udgik i 1855 og blev ophugget.
 Panserskibet Océan, søsat i 1868. Blev skoleskib i 1891 og udgik i 1894.
 Trawleren Océan, overtaget under 1. verdenskrig og brugt som patruljefartøj.
 Slagskibet Jean Bart, blev søsat i 1911. I 1936 udgik det af tjeneste og bevæbningen blev fjernet. Det blev stationært skoleskib med navnet Océan fra 1936 til 1944, hvor det blev sænket af allierede fly.
 Den svære krydser Suffren, søsat 1930, blev udrangeret i 1947 og var derefter stationært skoleskib. I 1963 skiftede den navn til Océan og beholdt det til den udgik i 1972.
 

Royal Navy har haft seks skibe med navnet Ocean.

 Linjeskibet HMS Ocean, søsat i 1761. Var en "second-rate" med 90 kanoner. Solgt i 1793.
 Linjeskibet HMS Ocean, søsat i 1805. Var en "second-rate" med 98 kanoner. Blev ubevæbnet depotskib i 1841 og udgik i 1875.
 Panserskibet HMS Ocean, påbegyndt som en skruelinjeskib af Prince Consort klassen i 1860. Søsat som panserkib i 1862. I reserve fra 1872 og solgt 1882.
 Slagskibet HMS Ocean, søsat 1898. Minesprængt ved Dardanellerne i 1915
 Hangarskibet HMS Ocean blev søsat i 1944 og hejste kommando i august 1945. I reserve fra 1958 og ophugget 1962.
 Helikopterhangarskibet HMS Ocean blev søsat i 1995 og har været i tjeneste siden 1998. Har hele sin levetid været det største skib i Royal Navy.

United States Navy har kortvarigt rådet over et enkelt skib med navnet Ocean.

 Trawleren Annapolis, søsat i 1937, blev købt 3. januar 1942 og omdøbt til Ocean. Allerede den 18. januar skiftede den navn til Merganser. I tjeneste som minestryger fra maj 1942 til maj 1944. Derpå i reserve. Blev solgt tilbage til de oprindelige ejere og fik igen navnet Ocean.

Adskillige civile skibe har haft navnet Ocean:
 Den britiske fuldrigger Ocean, søsat i 1788. Tilhørte det britiske ostindiske kompagni og forliste på sin fjerde tur, på vej til Kina i 1797.
 Den britiske brig Ocean, søsat 1794. Foretog to rejser for det britiske ostindiske kompagni og fragtede derefter straffefanger til Australien i 1804.
 Det britiske handelsskib Ocean, søsat 1800 i Quebec. Fragtede straffefanger til Australien i 1816.
 Den britiske fuldrigger Ocean, søsat i 1800. Tilhørte det britiske ostindiske kompagni og foretog mindst fem rejser til Østasien mellem 1801 og 1810.
 Det britiske handelsskib Ocean foretog tre rejser til Østasien for det britiske ostindiske kompagni mellem 1804 og 1810.
 Det britiske handelsskib Ocean, søsat 1808. Fragtede straffefanger til Australien i 1818 og 1823.
 Det svenske dampskib Ocean. Søsat 1863 hos Smith & Rodger i Govan (Glasgow) som SS Atalanta.  Færdig 1864, 2.665 BRT. I 1881 omdøbt til Clifton. I 1890 solgt til Adolph Meyer i Göteborg og omdøbt til Ocean. Var Sveriges største dampskib til det udgik i 1897.

Litteratur 
 Colledge, J.J., Warlow, Ben (2006), Ships of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting Ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London: Chatham Publishing. .
 J Labayle Couhat, French Warships of World War I. Ian Allan, Shepperton, 1974. .

Noter

Ocean i billeder 

Indeks over skibsnavne